Keles kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Keles, administrativ by, Jawa Timur,

Turkiet 

 Kiraz, distriktshuvudort, Izmir, 
 Keles (distriktshuvudort), Bursa, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar